Dosoudil ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Dosoudil (* 1941), österreichische Bibliotheksdirektorin
 Radek Dosoudil (* 1983), tschechischer Fußballspieler